Lewis Brereton – amerykański wojskowy, generał.
 Brereton – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Brereton – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)